Алкионей может означать:

 Алкионей — персонаж древнегреческой мифологии.
  — в греческой мифологии сын Диома и Меганиры, которого дельфийцы вели к пещере на горе Корфида, чтобы оставить в качестве искупительной жертвы чудовищу, которое называли Ламия или . Его спас , сын Евфема из рода .
 Алкионей (македонский военачальник) (III век до н. э.) — македонский военачальник, сын царя Антигона Гоната
 Алкионей (галактика) — гигантская радиогалактика в созвездии Рыси